Чернобил може да се до отнася за:

 Чернобил, град в Украйна
 Чернобилска авария, авария в АЕЦ намиращ се до град Чернобил
 АЕЦ Чернобил
 Чернобил, компютърен вирус
 Чернобил (минисериал), американско-британски минисериал